La route départementale 64 (D 64) en Moselle, est une route de direction Ouest-Est. Cette route part de Gavisse et relie les villages de Berg-sur-Moselle, Haute-Kontz et Contz-les-Bains pour finir à Rettel où la route peut ensuite rejoindre la ville de Sierck-les-Bains ou la N153 en direction du centre-ville de Rettel et Thionville.

Route départementale en Moselle